Русляков — фамилия.

 Русляков, Михаил Валерьевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Руслякова, Ирина Александровна (род. 1975) — российская бадминтонистка.